Staudenhäuser ist der Ortsname von

 Staudenhäuser (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Staudenhäuser (Selbitz), Ortsteil der Stadt Selbitz, Landkreis Hof, Bayern
 Staudenhäuser (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft der Gemeinde Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich